Soares Branco pode referir-se a:
Carlos de Barros Soares Branco — oficial general do Exército Português, pioneiro das transmissões militares e vice-governador do Banco de Portugal;
Domingos de Castro Gentil Soares Branco — escultor, autor da Águia do Benfica e do busto de Sá Carneiro, entre outros trabalhos notáveis;
João Soares Branco — político português dos tempos finais da Monarquia Constitucional;
Pedro Soares Branco — médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.

Desambiguação